Lape ou Lapé peut faire référence à :
 Emily Lape (née en 1982), actrice et réalisatrice américaine.
 Iges Lapé (né en 1996), joueur français de rugby à XV. 
 Líneas Aéreas Postales Españolas (en français : Lignes aériennes postales espagnoles).